Anastomosi
 Anastomosi (biologia evolutiva) – una ricombinazione di una linea evolutiva. Può essere applicato anche alla teoria endosimbiotica, in cui nuove specie possono emergere dalla formazione di nuovi rapporti simbiotici
 Anastomosi (botanica)
 Anastomosi (idrologia)
 Anastomosi (geologia) – vene di quarzo (o di altri cristalli) congiungentisi e intersencantisi; spesso correlata al taglio della vena in aree metamorfiche